św. Dominik z Silos (1000-1072) – benedyktyn, reformator zakonu
 św. Dominik de la Calzada (1019-1109) – hiszpański pustelnik, budowniczy
 św. Dominik Guzmán (ok. 1170-1221) – założyciel dominikanów
 św. Dominik Ibáñez de Erquicia (1589-1633) – baskijski dominikanin, misjonarz, męczennik
 św. Dominik Henares (1765-1838) – hiszpański dominikanin, misjonarz, biskup, męczennik
 św. Dominik Nguyễn Văn Hạnh (1772-1838) – wietnamski dominikanin, męczennik
 św. Dominik Vũ Đình Tước (ok. 1775-1839) – wietnamski dominikanin, męczennik
 św. Dominik Phạm Trọng Khảm (ok. 1780-1859) – wietnamski tercjarz dominikański, męczennik
 św. Dominik Nguyễn Văn Xuyên (1786-1839) – wietnamski dominikanin, męczennik
 św. Dominik Trạch (ok. 1792-1840) – wietnamski dominikanin, męczennik
 św. Dominik Hà Trọng Mậu (ok. 1794-1858) – wietnamski dominikanin, męczennik
 św. Dominik Bùi Văn Úy (1801 lub 1812-1839) – wietnamski katechista, tercjarz dominikański, męczennik
 św. Dominik Nguyên (ok. 1802-1862) – wietnamski męczennik
 św. Dominik Đinh Đạt (ok. 1803-1839) – wietnamski męczennik
 św. Dominik Cẩm (zm. 1859) – wietnamski ksiądz, męczennik
 św. Dominik Toại (1811 lub 1812-1862) – wietnamski męczennik
 św. Dominik Nhi (ok. 1812-1862) – wietnamski męczennik
 św. Dominik Huyện (1817-1862) – wietnamski męczennik
 św. Dominik Nguyễn Đức Mạo (1818-1862) – wietnamski męczennik
 św. Dominik Ninh (1835 lub 1841-1862) – wietnamski męczennik
 św. Dominik Savio (1842-1857) – włoski mały święty

Zobacz też 
 Błogosławiony Dominik